Kembaran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kembaran (administrativ by i Indonesien, lat -7,39, long 110,00), Jawa Tengah, 
 Desa Kembaran (administrativ by i Indonesien, lat -7,67, long 109,67), Jawa Tengah, 
 Desa Kembaran (administrativ by i Indonesien, lat -7,41, long 109,29), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Kembaran, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar